Deutsche Blätter ist der Name oder Namensbestandteil folgender Zeitschriften:

 Deutsche Blätter (1813), herausgegeben von Karl Ludwig von Woltmann in Berlin
 Deutsche Blätter – Literarisch-politisches Sonntags-Blatt, Beiblatt zur Gartenlaube (1862–1876)
 Deutsche Blätter für Zeichen-, Kunst- und Werkunterricht (1896–1920)
 Freie deutsche Blätter (1901–1902), eine reformkatholische Zeitschrift
 Deutsche Blätter (Exilzeitschrift) (1943–1946), herausgegeben von Udo Rukser in Santiago de Chile

Siehe auch:
 Blätter für deutsche Landesgeschichte
 Blätter für deutsche und internationale Politik
 Deutsches Blatt